Bertrand Fréchard (1969-), athlète français
Dom Joseph Fréchard (1765-1849), est un prêtre réfractaire des Vosges.
Maurice Fréchard (1928-), archevêque émérite d'Auch, Condom, Lectoure et Lombez.

Fréchard